Меморіал Івана Глінки () — 26-й міжнародний юніорський хокейний турнір, що пройшов у двох містах: чеському Бржецлаві та столиці Словаччини Братислава, з 8 по 13 серпня 2016 року.

Учасники

Група А

Група Б

Груповий етап

Група А  Бржецлав

Група В  Братислава

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Плей-оф

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт змагань  
 Меморіал Івана Глінки 

2016
2016 у хокеї з шайбою
Серпень 2016
2016 у словацькому спорті